La nazionale di pallavolo maschile della Slovacchia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Slovacchia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Slovacchia.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per l'European Golden League 2022.

Risultati

Campionato europeo

World League

European Golden League

Giochi europei

Collegamenti esterni